Sapromyzosoma är ett släkte av tvåvingar. Sapromyzosoma ingår i familjen lövflugor. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Lövflugor
Sapromyzosoma